Vitalij Aab (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace et kazakh.

Biographie

Carrière en club 
Vitalij commence sa carrière professionnelle dans la deuxième division du championnat d'Allemagne en 1997 avec le EC Wilhelmshaven-Stickhausen. Il y joue pendant quatre saisons.

En 2001, il commença a joué en DEL pour les Ice Tigers de Nuremberg où il récolta 33 points, un sommet personnel égaliser en 2005-2006, Vitalij quitta l'équipe en 2004 pour le Adler Mannheim puis dès l'année suivante, pour les Iserlohn Roosters et il changea d'adresse de nouveau l'année suivante pour se joindre aux Hamburg Freezers où il resta jusqu'en 2010 où il retourna avec l'équipe avec qui tout a commencé dans le principal championnat en 2001 soit les Ice Tigers de Nuremberg.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| EC Wilhelmshaven-Stickhausen|| 1. Eishockey-Liga|| 54|| 16|| 12|| 28|| 6|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| EC Wilhelmshaven-Stickhausen|| 1. Eishockey-Liga|| 36|| 16|| 18|| 34|| 26|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| EC Wilhelmshaven-Stickhausen|| 2.Bundesliga|| 40|| 10|| 5|| 15|| 71|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| EC Wilhelmshaven-Stickhausen|| 2.bundesliga|| 44|| 21|| 14|| 35|| 16|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Nürnberg Ice Tigers|| DEL|| 58|| 13|| 20|| 33|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 52|| 18|| 10|| 28|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 51|| 11|| 12|| 23|| 24|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2004-2005|| Adler Mannheim||  DEL|| 48|| 11|| 13|| 24|| 12|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Iserlohn Roosters||  DEL|| 52|| 16|| 17|| 33|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Hamburg Freezers||  DEL|| 52|| 11|| 17|| 28|| 32|| 7|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2007-2008|| Hamburg Freezers||  DEL|| 56|| 14|| 18|| 32|| 46|| 8|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2008-2009|| Hamburg Freezers||  DEL|| 34|| 15|| 17|| 32|| 22|| 9|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2009-2010|| Hamburg Freezers||  DEL|| 55|| 11|| 18|| 29|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Nürnberg Ice Tigers||  DEL|| 51|| 13|| 18|| 31|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Nürnberg Ice Tigers ||  DEL|| 48|| 12|| 15|| 27|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Nürnberg Ice Tigers ||  DEL|| 27|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Saryarka Karaganda || VHL|| 45 || 7 || 9 || 16 || 14 || 19 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
| 2014-2015|| EC Bad Nauheim || DEL2 || 52|| 29|| 30|| 59|| 18|| 6|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2015-2016|| EC Bad Nauheim || DEL2 || 40 || 9 || 22 || 31 || 14 || 5 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| 2016-2017|| EC Bad Nauheim || DEL2 || 36 || 9 || 9 || 18 || 10 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2017-2018 || Höchstadter EC ||  || 25 || 23||33 ||56 || 12|| 17|| 11|| 20|| 31|| 8
|-
| 2018-2019 || Höchstadter EC || Oberliga || 41|| 21|| 26|| 47|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Höchstadter EC || Oberliga || 30 || 9 || 7 || 16 || 8 || 14 || 7 || 2 || 9 || 10 	
|-
| 2020-2021 || Höchstadter EC || Oberliga || 29 || 8|| 11|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection d'Allemagne.

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Naissance en RSS kazakhe
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Hamburg Freezers
Naissance à Karaganda
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim